Příjmení Fichtner nosí více významných osobností:

 Marek Fichtner (* 1975) – český šéfkuchař
 Matěj Fichtner (* 1984) – český politik
 William Fichtner (* 1956) – americký herec